Трес Паломас има више значења:

 Трес Паломас (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Трес Паломас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику